Mašići est un toponyme qui peut désigner :
Mašići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Mašići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie.